Ничипоренко — українське прізвище, утворене від імені Ничипір — народної форми канонічного імені Никифор.

 Ничипоренко Анастасія (* 1995) — молдавська біатлоністка українського походження.
 Ничипоренко Валентин Миколайович (* 1961) — український політик, народний депутат України VIII скликання
 Ничипоренко Іван Іванович (1842—1910) — український педагог і освітній діяч, дійсний статський радник.
 Ничипоренко Сергій Петрович (1900 — після 1971) — доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки.

Див. також 
 Нечипоренко
 Нечепоренко
Українські прізвища
Прізвища на -енко